Метьюэн () — фамилия и топоним.
Фамилия
 Метьюэн, Пол Сэнфорд, 3-й барон Метьюэн (1845—1932) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Метьюэн, Энтони Пол, 5-й барон Метьюэн (1891—1975) — британский лорд, капитан Британской армии, архитектор.
 Метьюэн, Энтони Джон, 6-й барон Метьюэн (1925—1994) — британский пэр, деятель Министерства авиации Великобритании и геодезист.
Топоним
 Метьюэн — город в штате Массачусетс (США).
См. также
 Барон Метьюэн